70-ият източен меридиан или 70° източна дължина e меридиан, който се разпростира от Северния полюс на север, през Северния ледовит океан, Азия, Индийския океан и Антарктида, до Южния полюс на юг.

Сформира голяма окръжност със 110-и западен меридиан.

и070-и източен меридиан